Bauerfeind steht für:
 Bauerfeind AG, deutscher Hersteller medizinischer Hilfsmittel
 Bauerfeind – das Magazin für Popkultur, eine Sendung in 3sat und auf ZDFkultur
 Bauerfeind – Die Show zur Frau, eine Sendung in One

Bauerfeind ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Bauerfeind (1882–1944), deutscher Unternehmer und Firmengründer
 Charlie Bauerfeind (* 1963), deutscher Musikproduzent und Tontechniker
 Hans B. Bauerfeind (* 1940), deutscher Unternehmer
 Karl Bauerfeind (1903–1988), deutscher Politiker (KPTsch/SED) sudetendeutscher Herkunft
 Katrin Bauerfeind (* 1982), deutsche Moderatorin

Siehe auch:
 Bauernfeind